Jean Capelle
VV Capelle
Diane-Capelle
Capelle-Fermont
Frévin-Capelle
Tilly-Capelle
La Capelle
Marcel Capelle
Capelle-lès-Hesdin
Saint-Omer-Capelle
Capelle-les-Grands
La Capelle-Bleys
La Capelle-Bonance
La Capelle-Balaguier
Florentin-la-Capelle
Orquestra Strauss Capelle
La Capelle-lès-Boulogne
La Capelle-et-Masmolène
Desambiguação